Grantsville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Grantsville (Maryland)
 Grantsville (Nevada)
 Grantsville (Utah)
 Grantsville (West Virginia)

Siehe auch:
 Grantville